Lebululi ist der Name folgender osttimoresischer Ortschaften:

 Lebululi im Suco Manetú, Subdistrikt Maubisse, Distrikt Ainaro, siehe Manetú
 Lebululi im Suco Ducurai, Subdistrikt Letefoho, Distrikt Bobonaro, siehe Ducurai